Esistono più comuni francesi con questo nome

Reuilly – Eure
Reuilly – Indre